Příjmení Schüler nese více různých osobností:

 Else Lasker-Schülerová (1869–1945) – německy píšící židovská básnířka a dramatička
 Johannes Schüler (1894–1966) – německý dirigent
 Václav Schüler (1639–1699) – císařský privilegovaný architekt a městský kameník

Externí odkazy